Wagenborgen (dorp)
Wagenborgen (waterschap)